

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Stephan – centro abitato della Contea di Hyde (Dakota del Sud)

Onomastica
 Stephan – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Stefano

Persone
 Alexander Stephan – calciatore tedesco
 Christoph Stephan – biatleta tedesco
 Édouard Stephan – astronomo francese
 Fabian Stephan – hockeista su ghiaccio svizzero
 Günter Stephan – calciatore tedesco
 Joscho Stephan – chitarrista tedesco

Pagine correlate
 Stefan